Papyrus Rahlfs steht für:

 Papyrus Rahlfs 866, 4. Jahrhundert
 Papyrus Rahlfs 965, 3. Jahrhundert, siehe Papyrus Chester Beatty VII